Guiney partecipò alla gara di getto del peso ai Giochi olimpici di , dove giunse settimo.

Collegamenti esterni